Fothen ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Fothen (* 1981), deutscher Radrennfahrer
 Thomas Fothen (* 1983), deutscher Radrennfahrer